Litra S er betegnelsen for forskellige salonvogne, der er eller har været benyttet af Det danske kongehus på togrejser i ind- og udland. Siden 1930'erne har der dog kun været en enkelt i drift ad gangen.

Den nuværende salonvogn, S 001, var oprindeligt en flex/konferencevogn, der blev bygget i 1987 af Linke-Hoffmann-Busch i Salzgitter og sat i drift som Ckm 601, fra 1991 WRm 601. I 2001 blev den ombygget til salonvogn med dagligstue, sovekupeer mv. til brug for dronning Margrethe 2. Udvendigt kan den genkendes på sin vinrøde bemaling og kongekroner på dørene. Vognen WRm 603, der blev bygget samtidig, fungerer i øvrigt som fast ledsagevogn og med tilsvarende bemaling.

Flere ældre salonvogne er udstillet på Danmarks Jernbanemuseum i Odense, hvor de besøgende kan kigge ind i vognene men dog ikke komme ind i dem.

Eksterne henvisninger

Noter 

Jernbanetransport i Danmark
Det danske kongehus